Ел Сируелито има више значења:

 Ел Сируелито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сируелито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сируелито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сируелито (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сируелито (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сируелито (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сируелито (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сируелито (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сируелито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сируелито (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сируелито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику